Naima – wariant imienia Naomi
 Naima (piosenkarka) – niemiecka piosenkarka
 Naima (historyk) – Naima, Na'īmā, Mustafa Naima – turecki historyk